Marie Alžběta Bavorská (5. května 1784 – 1. června 1849) byla jako členka Birkenfeldsko-Gelnhausenské linie rodu Wittelsbachů vévodkyní v Bavorsku a sňatkem s Louisem Berthierem se stala kněžnou z Wagramu a Neuchâtelu.

Život 
Marie Alžběta se narodila v Landshutu, bavorském kurfiřtství, jako jediná dcera a druhé dítě vévody Viléma Bavorského a jeho manželky Marie Anny Falcko-Zweibrückenské, sestry budoucího bavorského krále Maxmiliána I. Josefa.

Manželství a potomci 
Marie Alžběta se 9. března 1808 provdala za Louise Berthiera, 1. knížete z Wagramu, 1. suverénního knížete z Neuchâtelu a maršála Francie. Měli spolu syna a dvě dcery:

 1. Napoléon Alexandre Berthier (11. 9. 1810 Paříž – 10. 2. 1887 tamtéž), 2. kníže z Wagramu
 ⚭ 1831 Zénaïde Françoise Clary (25. 11. 1812 Paříž – 27. 4. 1884 tamtéž)
 2. Karolína Josefína (22. 8. 1812 Paříž – 1905)
 ⚭ 1832 hrabě Alfons Napoléon d' Hautpoul (29. 5. 1806 Paříž – 25. 4. 1889 tamtéž)
 3. Marie Anna (19. 2. 1816 – 23. 7. 1878 Paříž)
 ⚭ 1834 Jules Lebrun (19. 4. 1811 Paříž – 15. 1. 1872 tamtéž), 3. vévoda z Plaisance

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. května
Narození v roce 1784
Úmrtí 1. června
Úmrtí v roce 1849
Wittelsbachové
Němečtí římští katolíci
Ženy
Narození v Landshutu